Boucé, commune française de l'Allier
 Boucé, commune française de l'Orne